Антоні́на Шапова́л, уроджена Гладун, (*1893 — †1958) — дружина Миколи Шаповала, громадська діячка, голова української громади у Франції (1948–1953).

Література 

 

Українські громадські діячі
Українська діаспора Франції